Ninive, az ókori Asszíria fővárosa
Ninive (együttes)
Ninive, 1982-es magyar film